Berry Hill, une localité du Tennessee aux États-Unis ;
 Berry Hill, une localité du Gloucestershire au Royaume-Uni.